Television Malta (TVM) – publiczna stacja telewizyjna na Malcie
 Televisão de Moçambique – publiczna stacja telewizyjna w Mozambiku
 TVM – system naprowadzania rakietowych systemów antybalistycznych, przeciwrakietowych i przeciwlotniczych
 TVM 300 – system sygnalizacji kolejowej wykorzystywany we francuskich pociągach TGV
 TVM – słoweńskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 TVM – nazwa autobusowej linii nr 14 kursującej między podparyskimi gminami Rungis i Créteil w departamencie Dolina Marny
 TVM – holenderska grupa kolarzy szosowych